Mamasa kan syfta på:

 Mamasa (språk) – ett språk i Indonesien

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Mamasa, distrikt, Sulawesi Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar